Obsolescenza
 Obsolescenza digitale
 Obsolescenza programmata

Pagine correlate 

 Invecchiamento